Демиург:
 Демиург — созидающее начало вселенной
 Демиург — класс фантастических персонажей
 Демиурги — афинское сословие
 Демиурги — компьютерная игра 
 Демиург — персонаж ранобэ, манга и аниме Overlord.